Turniej w szpadzie kobiet indywidualnie na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020 został rozegrany 24 lipca na obiekcie Makuhari Messe.

Wyniki

Runda Medalowa

Faza początkowa

Górna drabinka 
Grupa pierwsza

Grupa druga

Dolna drabinka 
Grupa pierwsza

Grupa druga

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 
 
 
 

Szermierka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020